Ајше султанија (; 1588, Маниса) је била ћерка Мехмеда III и Хандан султаније.

Биографија 
Рођена је 1588. године у Маниси. Била је сигурно ћерка султаније Хандан, јер је њен отац Мехмед током свог принчевског доба био само са Хандан и Халиме султанијом (која је имала само две ћерке које су се звале Шах и Хатиџе).

Бракови 
Удала се 1604. године за Дестари Мустафа-пашу, који је умро 1610. године. Из брака су рођени два сина и ћерка.. Већ 28. августа 1613. године брат је удаје за Гази Хусрев-пашу, који је био велики везир за време Мурата IV. 

Ајше је умрла 1628. године. Сахрањена је поред првог супруга и њихово троје деце у Принчевој џамији.

Референце 

Рођени 1588.
Османско царство
Умрли 1628.